Nephtys peut désigner :
 Nephtys, dans la mythologie égyptienne, une déesse protectrice des morts ;
 Nephtys, un genre de vers annélides marins ;
 (287) Nephthys, un astéroïde de la ceinture principale.